Batalla de San Carlos puede referir a:

 Batalla de San Carlos (1813), del 15 de mayo de 1813 durante la guerra de la Independencia de Chile.
 Batalla de San Carlos (Misiones), ocurrida el 31 de marzo de 1818 durante la invasión luso-brasileña]].
 Batalla de San Carlos de Chiloé del 14 de enero de 1826 durante guerra de Independencia de Chile.
 Batalla de San Carlos de Bolívar, del 8 de marzo de 1872 durante la conquista del Desierto.
 Batalla de San Carlos (1982), del 21 de mayo de 1982 durante la guerra de las Malvinas.